Blaze Away – album dei Morcheeba del 2018
 Blaze Away – film del 1922 diretto da William Hughes Curran
 Blaze Away – singolo dei Morcheeba del 2018